

Codici 
 SGN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Tan Son Nhat di Ho Chi Minh (Vietnam)
 sgn – codice ISO 639-2 alpha-3 per il linguaggio dei segni

Matematica 
 sgn (x) – rappresenta la funzione segno